Stak har flere betydninger:

 Stak (datastruktur) – en datastruktur

 Stak (plantedel) – en trådagtig forlængelse på græssers dækblade

 Stak (dagligsprog) – en opstablet bunke